Galina Jermolajewa ist der Name folgender Personen

* Galina Nikanorowna Jermolajewa (* 1948), russische Ruderin
 Galina Nikolajewna Jermolajewa (* 1937), russische Bahnradsportlerin